Gaedertz ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Gaedertz (1853–1907), deutscher Eisenbahningenieur
 Heinrich Gaedertz (1813–1904), Lübecker Kaufmann und Politiker
 Johann Heinrich Gaedertz (1781–1855), Lübecker Senator
 Karl Theodor Gaedertz (1855–1912), Literaturhistoriker
 Theodor Gaedertz (1815–1903), Jurist und Kunstschriftsteller